Лин Шэй (, род. ) — американская актриса.

Биография 
Шэй родилась в Детройте, штат Мичиган, и окончила Мичиганский университет. Она является сестрой Роберта Шэя, основателя New Line Cinema, и в свою очередь появилась в нескольких фильмах его производства, таких как «Тупой и ещё тупее».

Шэй сыграла более ста ролей в кино и появилась в нескольких десятках телевизионных шоу в период своей карьеры, охватывающей четыре десятилетия. Она исполняла роли второго плана в фильмах разных жанров, среди которых можно отметить «Скачущие издалека» (1980), «Все без ума от Мэри» (1998), «Детройт — город рока» (1999), «Тупик» (2003), «История Золушки» (2004), «Змеиный полёт» (2006) и «Астрал» (2010). В первую очередь она известна благодаря съёмкам в фильмах ужасов и триллерах, а также комедиях. На телевидении она появилась с небольшими ролями в таких шоу как «Скорая помощь», «Меня зовут Эрл» и «Фэлкон Крест».

Наибольшего признания Шэй добилась благодаря роли соседки главной героини в комедии «Все без ума от Мэри» (1998) и Элис Райнер в фильмах ужасов «Астрал» (2010), «Астрал: Глава 2» (2013), «Астрал 3» (2015) и Астрал 4: Последний ключ (2018). За роль в «Астрале» Шэй в 2012 году номинировалась на премию «Сатурн».

Фильмография

Телевидение

Компьютерные игры 
 2022 год — The Quarry — Констанс Хэкетт

Примечания

Ссылки 
 

Актрисы телевидения США
Выпускники Мичиганского университета
Выпускники Школы музыки, театра и танца Мичиганского университета
Киноактрисы США